Полевской сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Полевской сельсовет — в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Полевской сельсовет — в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Полевской сельсовет — в Курском районе Курской области.